Sondkalle fue un grupo de hip-hop de Barcelona formado por Úrsula (Úrsula López, MC), Mr Guty (José Gutiérrez, MC) y DJ Gely (Ángela Couceiro, DJ).

Biografía 
Destaca en la escena por contar con dos componentes femeninos, Ùrsula López y Ángela Couceiro, al que más tarde se unirá Mr Guty. Forman parte de un colectivo conocido como "La placka", al que pertenecen además de ellos: Falsalarma, Sucios Socios, Versus, Prome, Demo, Al compás, además de varios productores y dj’s. Algunos de los componentes del grupo también formaban parte de colectivos como La Zeta Gorda o La Mafía del Mono (CRS).

Con la publicación de Skani Skani First in the Guetto en 2002 el grupo pretendía definir su sonido y obtuvieron mucho éxito, lo que atrajo a diversas discográficas. Finalmente, el grupo fichó por el sello Estilo Hip Hop`.
En 2002, el grupo participó en una recopilación underground "Técnica de Cloacas I" VV.AA. Además aparecieron en el CD de la revista Serie B (n.º 14). 
El grupo continua haciendo trabajos en 2003 como el recopilatorio Estilo Hip Hop o Flow Hip Hop. Aparecen en el CD n.º 41 de la revista HHN (Hip Hop Nation).
A finales de 2005 el grupo se disuelve por diferencias entre sus miembros además de la formación de un grupo paralelo por parte de Mr Guty, aunque el grupo sigue teniendo contacto.

Discografía 

 "Skani Skani First In The Ghetto" (Maqueta) (2002)

Colaboraciones de Dj Sale, Grosse, Sr Zambrana y Jake al compás.
Instrumentales: Blazer, Sr Zambrana, Dues y Zarkon (Sucios Socios).
Grabado en El Sótano por Danih.
Mezclado y masterizado por Danih y Dycache Santiago en Pieza Clave.
Diseño: Deimos.

 "D'Star por casa" (Maxi) (2003)

Colaboraciones: Dues y Jake al compás.
Instrumentales: Dues, Danih y Sr.Zambrana.
Grabado en LeBuque por Soma.
Masterizado en Eurosonic por Fernando Álvarez.
Diseño y fotografía: Deimos.

 "Niños robar" (LP) (Estilo Hip-hop, (2004)

Colaboraciones: El Santo, El Titó, Al Compás, La niña palangana (Cagaduro) y La Prima.
Producciones: Big Hozone, Zonah, El Titó, El Este, El Xarro de las calaveras (OPP) y Dycache Santiago.
Masterizado por Fernando Álvarez en 4:40 Studios.
Grabado y mezclado por Dycache Santiago en Pieza Clave.
Diseño: Ckes
Fotografía: Galilea Nin
- El tema "Niños Robar" vino acompañado de un videoclip y de un cambio de roles en los que Dj Gely era Dj Saraviva, MrGury era MassimoGuty y Úrsula como Mujer Spectro. Interpretaron el tema en Música 1 y apareció en el CD n.º 52 de HHN donde el grupo fue portada.

Discografía en solitario

Guty 
 "Deja Vú" (Maqueta) (2006)

Canciones:

1 - "Visión"

2 - "Otro Mundo es Posible"

3 - "Deja Vú"

4 - "El Chaval Chamán"

5 - "Nif"

6 - "Almarggen" (con Efrén y Seismo)

7 - "..." (Bonus Track)

URS y Dj Gely 

 "Nadie hablará... Vol. 1" (Maxi) (2009)

Canciones:

01. Intro

02. Nadie hablara de nosotras cuando hayamos muerto

03. La asesina del taladro

04. Vivir de tu boca

05. Reina de la nada

06. Intro (instrumental)

07. Nadie hablara de nosotras (instrumental)

08. La asesina del taladro (instrumental)

09. Vivir de tu boca (instrumental)

10. Reina de la nada (instrumental)

11. Intro (Acapella)

12. Nadie hablara de nosotras (Acapella)

13. La asesina del taladro (Acapella)

14. Vivir de tu boca (Acapella)

15. Reina de la nada (Acapella)

Todos los cortes producidos por El Titó, grabado en Hardcore House, mezclado y masterizado en Pieza Clave por Dycache Santiago.

 "Nadie hablará... Vol. 2" (Maxi) (2009)

Canciones:

01. Intro

02. Queens Team

03. Esperanza Cheaper

04. Malditos Bastardos

05. Chantaje
 
 " Nadie hablará... Vol. 3" (2011)

Canciones:

01. Underground

02. Yo misteryosa

03. Cuestión de tiempo

04. Orgullo 

Todos los cortes han sido producidos por El Titó (Falsalarma), salvo el tema Underground, producido por Baghira. El trabajo está grabado, mezclado y masterizado en Pieza Clave por Dycache Santiago. En diseño y fotografía Missnisha, salvo en el Vol.1, que corrió a cargo de Ose (Panzers).

Colaboraciones 
 Panzers : "Sangre. sudor y lágrimas" (2003) - " No hay futuro"
 Sr. Zambrana : "Crónicas de un bohemio" (2004) - "Assucar!"
 Dj Montahandamios : "Costa Dura Mixtape" con un remix del tema "Boomerang" producido por Twinsoul.
 Reedición conjunta de los maxis de Sondkalle y Rhajha. Versión para Dj's, publicada solo en vinilo.
 En noviembre de 2004 Sondkalle apareció junto a El Titó en Música 1 en TVE 1 con su tema "Niños Robar".

Véase también 
 Hip hop en español
 Úrsula López (URS)

Grupos de rap de España
Grupos de música de los años 2000